Tombeaux des Géants (dt. Grab der Riesen) steht für folgende Megalithanlagen:

 Tombeaux des Géants (Pont-Aven) bei Pont-Aven, Département Finistère, Frankreich
 Tombeaux des Géants (Causse Méjean) in der Causse Méjean, Département Lozère, Frankreich
 Tombeaux des Géants (Bouillon) bei Bouillon (Belgien)

Siehe auch:
 Tombeau des géants im Wald von Brocéliande, Département Morbihan, Frankreich
 Nekropole von Bosc (Beiname Tombeau des Géants) im Départements Lot-et-Garonne, Frankreich